Чибирь — топоним в России:
 
 Чибирь — река, протекает в Нижегородской области России.
 Чибирь — посёлок в Краснобаковском районе Нижегородской области.
 Чибирь — деревня в Городском округе Семёновский Нижегородской области.